

Geografia 
 San Tirso (Spagna), località e parrocchia del comune di Candamo (Asturie, Spagna)
 San Tirso de Abres, comune delle Asturie, Spagna
 Santo Tirso, città nel distretto di Porto, Portogallo

Edifici religiosi 
 Chiesa di San Tirso (Oviedo), chiesa di Oviedo, Asturie
 Chiesa di San Tirso (Sahagún), chiesa della città di Sahagún, regione spagnola di Castiglia e León
 Chiesa di San Tirso (San Tirso), chiesa del comune spagnolo di San Tirso, Asturie

Altro 
 San Tirso martire, santo, martirizzato verso il 250

Pagine correlate 
 Tirso